Singoalla kan henvise til:
 Singoalla – roman af Viktor Rydberg fra 1857
 Singoalla (film) – filmatisering af romanen fra 1949 instrueret af Christian-Jaque
 Singoalla (opera) – svensk opera af Gunnar de Frumerie fra 1937 baseret på romanen
 Singoalla (teaterstykke) – teaterstykke baseret på romanen
 Singoalla (album) – album af Joakim Thåström og Hell fra 1998 med musik skrevet til teaterstykket
 Singoalla (ballet) – en ballet af Jan Carlstedt
 Singoalla (kiks) – en type kiks

Se også 
 Singoallabluse – en type bluse